Lokkikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Loukkari, ö, Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Lokkikari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Lokkikari (ö i Nyland), Helsingfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar